Le Bris est un patronyme d'origine bretonne.

On rencontre les variantes Le Brise, Le Brisse, LeBrisze, Le Brix, Le Briz, Le Brize. 

Ce patronyme est porté par les personnalités suivantes :

 Benoît Le Bris (né en 1976), joueur de football français ;
  (1664-1736), écrivain et traducteur ;
 Claude Le Bris, mathématicien ;
 Gilbert Le Bris (né en 1949), homme politique français ;
 Jean-Marie Le Bris (1817-1872), pionnier de l'aviation français ;
 Jean-Paul Le Bris (né en 1958), coureur cycliste français ;
 Michel Le Bris (1944-2021), écrivain français ;
 Michèle Le Bris (1938-2018), cantatrice et pédagogue française ;
 Pierre Ange Marie Le Bris (1856-1940), vice-amiral français ;
 Pierre-Louis Le Bris dit Pierre Brice (1929–2015), acteur français ;
 Raymond-François Le Bris (né en 1935), haut fonctionnaire français ;
 Régis Le Bris (né en 1975), joueur de football français

Notes et références 

Patronyme breton